est un titre espagnol signifiant littéralement Amour de mes amours, et qui peut désigner :
 Amor de mis amores, à l'origine une valse intitulée , écrite par deux Argentins (musique d'Ángel Cabral et paroles d'Enrique Dizeo), laquelle a inspiré La Foule, célèbre chanson française adaptée par Michel Rivgauche et interprétée par Édith Piaf en 1957, puis a été reprise par de nombreux interprètes sous le nom .
 , film mexicain réalisé en 1940 par René Cardona, avec Arturo Soto Rangel.